У́ргант — эстонская фамилия (первоначально Урганд, ).

В ходе ревизии 1826 года всем крестьянам Лифляндской губернии было велено выбрать себе фамилии. Фамилии Урганд, Ургард и Ургартс, образованные от использовавшегося прежде аналогичного прозвища Ургава, были выбраны себе членами эстонской крестьянской семьи лютеранского вероисповедания, проживавшими на мызе Кахква в Ряпинском приходе Верросского уезда Лифляндской губернии (земли мызы расположены на территории современной Ряпинской волости уезда Пылвамаа Эстонии).

Династия артистов из Санкт-Петербурга:

 Ургант, Нина Николаевна (1929—2021) — советская актриса, народная артистка РСФСР.
 Ургант, Андрей Львович (род. 1956) — советский и российский актёр, телеведущий и шоумен, сын Н. Н. Ургант.
 Ургант, Иван Андреевич (род. 1978) — российский телеведущий и шоумен, сын А. Л. Урганта, внук Н. Н. Ургант.

См. также 
 «Вечерний Ургант» — развлекательное шоу Ивана Урганта («Первый канал»).

Примечания